Astorga puede referirse a:

Brasil 
 Astorga, municipio del estado de Paraná.
 Microrregión de Astorga, microrregión del estado de Paraná.

Colombia 
 Astorga, localidad perteneciente al municipio de Nemocón, en el departamento de Cundinamarca.

España 
 Astorga, municipio y ciudad española de la provincia de León, España.

Filipinas 
 Astorga, localidad perteneciente a la provincia de Davao del Sur, en la región de Davao.
 Astorga, localidad perteneciente a la provincia de Sámar, en la región de Bisayas Orientales.
 Astorga, localidad perteneciente a la provincia de Leyte, en la región de Bisayas Orientales.
 Astorga, localidad perteneciente a la provincia de Iloílo, en la región de Bisayas Occidentales.
 Astorga, localidad perteneciente a la provincia de Cápiz, en la región de Bisayas Occidentales.